Шеффилд Юнайтед: «Шеффилд Юнайтед» — английский футбольный клуб из Шеффилда.
  — английский женский футбольный клуб из Шеффилда.
 «Шеффилд Юнайтед» — название, которое носил китайский футбольный клуб «Чэнду Блейдс» в 2000-х годах.